Estagnação pode referir-se a:
Estagnação econômica, situação de crescimento econômico lento ou nulo
Era da Estagnação, período de estagnação econômica na União Soviética
Estagnação, em dinâmica dos fluidos, ponto de estagnação de um fluido 
Estagnação da água

Ver também